Tous en scène peut faire référence à :
Tous en scène (titre original : ), un film musical américain de Vincente Minnelli, sorti en 1953 ;
Tous en scène (titre original : ), un film d'animation américain en images de synthèse écrit et réalisé par Garth Jennings, sorti en 2016.